Les mots alpestris (masculin ou féminin) et alpestre (neutre) sont originellement deux déclinaisons (notamment du nominatif singulier) d'un adjectif du latin médiéval signifiant « des Alpes », synonyme de l'adjectif , ,  du latin classique.

Dans plusieurs langues romanes dont l'espagnol, le français, l'italien et le portugais, le mot alpestre est un adjectif (singulier masculin ou féminin) de même sens, synonyme d,  en français et dalpino,  en espagnol, en italien et en portugais.

Sciences et techniques 
En biologie :
 l'Alpestre (Rhegmatophila alpina) est une espèce de papillons, de la famille des Notodontidés ;
 l'adjectif alpestre se retrouve dans le nom vernaculaire de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement : alpestre ;
 en taxonomie, les mots alpestris et alpestre sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : alpestris, alpestre.

Culture et société 
 La fête fédérale de lutte et des jeux alpestres est une manifestation sportive traditionnelle suisse, créée en 1895.
 Une Symphonie alpestre () est une œuvre de Richard Strauss, composée entre 1911 et 1915.

Toponyme 
 Alpestre est une ville du Rio Grande do Sul (Brésil).

Épithète spécifique